Renaud Emond (Virton, 5 december 1991) is een Belgisch voetballer die als aanvaller speelt bij het Belgische  Standard Liege.

Clubcarrière 
Waasland-Beveren haalde Emond in 2013 weg bij derdeklasser Excelsior Virton. Bij Virton werd hij met 27 doelpunten competitietopschutter, waarmee hij een groot aandeel had bij de promotie van de club naar Tweede klasse. Emond debuteerde op 24 augustus 2013 voor Waasland-Beveren in de Jupiler Pro League tegen Lierse. Waasland-Beveren verloor uit met 1-0 op het Lisp. Emond viel na 84 minuten in voor Hrvoje Čale. Op 26 april 2014 scoorde hij twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen Lierse op het Lisp, het veld waar hij zijn debuut maakte in de hoogste klasse. In augustus 2015 werden zijn goals beloond met een transfer naar Standard Luik. In januari 2020 werd hij getransfereerd naar het Franse Nantes.

Statistieken

Erelijst 
 Excelsior Virton
 

 Standard Luik
 

Belgisch voetballer